Grochowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grochowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Grochowo, un village dans la voïvodie de Lubusz.